Retard je slovo s více významy:

 avance / retard – označení korekce rychlosti na starých mechanických hodinkách (z franc. ve smyslu předbíhání, resp. zpoždování)
 Retard – součást obchodního názvu některých léků se zpomaleným uvolňováním (tj. prodlouženým účinkem)
 retard – označení člověka s mentální retardací
 retard – nadávka

Související články 
 Retardace

Externí odkazy